Рустам и Сухраб
 «Рустам и Сухраб» — часть эпопеи Фирдоуси «Шахнаме», повествующая историю Рустама и его сына Сухраба.
 «» — пьеса на урду Ага-Хашара Кашмири (1929).
 «Рустам и Зохраб» — мугамная опера Узеира Гаджибекова (1910).
 «» — опера Лориса Чкнаворяна (1988?).
 «Рустам и Сухроб» — опера Талабхуджи Сатторова (1999).
 «Рустам и Сухраб» — фильм Вишрама Бедекара с Притхвмраджем Капуром в главной роли (Индия, 1963).
 «Рустам и Сухраб» — фильм Бенциона Кимягарова, II часть кинотрилогии по мотивам поэмы «Шахнаме» (СССР, 1971).